

Cinema
Sentiero di guerra (Warpath) – film del 1951 diretto da Byron Haskin

Letteratura 
 Warpath – romanzo di Jeffry Scott Hansen del 2003

Musica 
 Warpath – gruppo musicale crust punk
 Warpath – album dei Six Feet Under del 1997
 Warpath – album dei Boris del 2015

Personaggi 
 Warpath (James Proudstar) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Warpath – giocattolo della serie Transformers

Televisione 
 Warpath – episodio di Mike Hammer

Altro 
 Warpath – giocattolo della serie Big Jim